Contea di Johnson o Johnson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Johnson (Arkansas)
 Contea di Johnson (Georgia)
 Contea di Johnson (Illinois)
 Contea di Johnson (Indiana)
 Contea di Johnson (Iowa)
 Contea di Johnson (Kansas)
 Contea di Johnson (Kentucky)
 Contea di Johnson (Missouri)
 Contea di Johnson (Nebraska)
 Contea di Johnson (Tennessee)
 Contea di Johnson (Texas)
 Contea di Johnson (Wyoming)